Ильи́нские воро́та (до второй половины XVII века Тро́ицкие) — проездные ворота, утраченное архитектурное сооружение в комплексе Китайгородской стены в Москве между современными улицей Ильинкой, Лубянским проездом и Новой и Старой площадями. Сооружены в 1535—1538 годах, надстроены шатрами в 1680 году, разобраны в 1934 году. Ворота дали название площади Ильинских ворот, образованной на их месте в 1934 году.

История создания 
Ворота были построены в 1535 году в правление Елены Глинской под руководством итальянского инженера Петрока Малого. Первоначально ворота назывались Троицкими (от Троицкой улицы, по церкви Троицы на Старых Полях). В 1680 году над воротами был надстроен шатровый верх и они были переименованы в Ильинские (по улице Ильинке).

Исследователь московских улиц Я. Рачинский отмечает, что повторяемое многими авторами утверждение, будто Ильинские ворота когда-то назывались Козмо-Демьянскими — ошибочно.

В 1863 году у левой стены со внешней стороны Ильинских ворот к ним была пристроена часовня Сергия Радонежского, которая просуществовала до 1927 года, после чего была снесена.

Башня с воротами и прилегающим участком стены была разобрана в 1934 году.

Изображения

В топонимике 

Ильинские ворота дали название современной площади Ильинские ворота, образованной на этом месте после их сноса в 1934 году.

В 1930-е годы при строительстве Московского метрополитена первоначальным проектом Арбатско-Покровской линии предусматривалось создание на ней станции с названием «Ильинские ворота» на перегоне между станциями «Площадь Революции» и «Курская», но в принятом Генеральном плане Москвы 1935 года она не вошла в число объектов ближней перспективы в целях экономии и ускорения строительства линии по срокам.

Ссылки

Примечания 

Ворота Китай-города
Русские оборонительные сооружения XVI века
Русская архитектура XVII века
Появились в 1538 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 1535 году
Здания и сооружения, построенные в 1538 году
Здания и сооружения, снесённые в 1934 году